Carcinoma ductal, neoplasia cuyas células están confinadas en el interior de un conducto.Aplicado al cáncer de mama, los carcinomas ductales pueden ser:

 Carcinoma ductal 'in situ' o intraductal: se estudia como Tis y por definición no tiene capacidad de atravesar la membrana basal del epitelio glandular, por lo que no puede diseminarse a los ganglios de la axila. Por lo tanto en el tratamiento, no está indicado realizar un vaciamiento axilar.
 Carcinoma ductal infiltrante: este tipo de cáncer ha sobrepasado la membrana basal y puede diseminarse por todo el organismo si contacta con vasos linfáticos y sanguíneos. Ante este diagnóstico es obligado realizar un vaciamiento axilar.

El carcinoma ductal de páncreas puede aparecer como una forma de cáncer de páncreas.

Referencias

Cáncer de mama